Вучинич — фамилия преимущественно черногорского, реже сербского происхождения. Известные носители:

 Вучинич, Александер (1914—2002) — историк, профессор Пенсильванского университета.
 Вучинич, Владо — Народный герой Югославии.
 Вучинич, Владана — черногорская певица и автор песен.
 Вучинич, Лука — Народный герой Югославии.
 Вучинич, Милица — Народный герой Югославии.
 Вучинич, Мирко (род. 1983) — черногорский футболист, нападающий итальянского «Ювентуса».
 Вучинич, Симо — Народный герой Югославии.
 Вучинич, Уэйн (1913—2005) — профессор Стэнфордского университета, президент Американской Ассоциации славянских исследований.